Градоначальники Ишимбая — руководители города Ишимбая, начиная с получения им статуса города в 1940 году.

История 
Со времени образования города существовали различные формы управления. Поочерёдно Ишимбаем руководили:
 председатель исполнительного комитета Ишимбайского городского Совета депутатов трудящихся (с 1940 по 1977);
 председатель исполнительного комитета Ишимбайского городского Совета народных депутатов с (1977 по 1992);
 глава администрации города Ишимбая (с 1992 по 2000);
 глава администрации города Ишимбая и Ишимбайского района (с 2000 по 2006).
 глава городского поселения «Город Ишимбай» (с 2006 года).

3 марта 1940 года состоялась первая сессия Ишимбайского городского Совета депутатов трудящихся, на которой был избран исполнительный комитет горсовета, председателем которого стал Максим Сергеевич Платонов, бывший буровой мастер. Одновременно был избран городской комитет ВКП(б).

18 января 2000 года в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «Об образовании администрации города Ишимбая и Ишимбайского района Республики Башкортостан» образована администрация города Ишимбая и Ишимбайского района путём слияния администрации города Ишимбая и администрации Ишимбайского района.

С 2006 года в связи с муниципальной реформой администрация города частично выделена в администрацию городского поселения «Город Ишимбай», хотя все основные функции по управлению городом (кроме благоустройства) находятся в ведении администрации муниципального района «Ишимбайский район», которая управляет бюджетом городского поселения.

С 2006 года местное самоуправление осуществляется на основании Устава, который принят решением Совета городского поселения «Город Ишимбай». Представительным органом муниципального образования является Совет городского поселения «Город Ишимбай» — Ишимбайский городской Совет, состоящий из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным избирательным округам сроком на 4 года. Высшим должностным лицом города является глава муниципального образования «Город Ишимбай» — председатель Совета городского поселения «Город Ишимбай», являющийся главой городского поселения и избираемый депутатами из своего состава большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления является администрация городского поселения «Город Ишимбай» — администрация города Ишимбая. Её формирует и возглавляет глава администрации, который назначается по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.

Условные обозначения 
Партийная принадлежность

СССР

Первые секретари городского комитета ВКП(б)/КПСС

Российская Федерация 
Исполнительно-распорядительный орган

Представительный орган

Ссылки 
Руководители г. Ишимбай

Примечания 

Ишимбай